Medaba ist der Name

 einer antiken Stadt, heute Madaba in Jordanien
 eines auf ein Bistum dieser Stadt zurückgehenden Titularbistums, siehe Titularbistum Medaba